Барон — прізвище, ймовірно, німецького походження.

Відомі носії:
 Александр Барон — польський шеф-кухар
 Барон Арон Давидович (1891—1937) — російський революціонер єврейського походження.
 Бенґт Барон (*1962) — шведський плавець, олімпійський чемпіон.
 Барон Михайло Давидович (1894—?) — російський революціонер єврейського походження.
 Мюррей Барон (*1967) — канадський хокеїст.
 Барон Олексій Володимирович (*1954) — російський письменник-фантаст та вчений-біохімік.
 Саша Барон Коен (*1971) — британський комедійний актор.

Див. також 
 Кріш'янис Баронс (1835—1923) — латвійський письменник і дослідник народних пісень.
 Роні Бар-Он (*1948) — ізраїльський політик.